Le nom Zuma peut faire référence à :

Patronyme 
 Jacob Zuma (né en 1942), un homme politique sud-africain, ancien vice-président de l'Afrique du Sud d' à . Il est président de l'Afrique du Sud du  au 
 Nkosazana Dlamini-Zuma (née en 1949), une femme politique sud-africaine, actuelle ministre des Affaires étrangères et ex-épouse de Jacob Zuma 
 Sibusiso Zuma (né en 1975), un footballeur sud-africain

Toponyme 
 Zuma Rock, un monolithe au Nigeria
 Zuma Beach, à Los Angeles, une des plus grandes et des plus fréquentées plages de Californie
 Zuma Township, une ville américaine du comté de Rock Island dans l'Illinois
Zuma, site archéologique au Soudan

Autres 
 Zuma, un album de musique solo de Neil Young ;
 Zuma, un jeu vidéo de type puzzle ;
 Zuma, satellite militaire américain classifié lancé par SpaceX et déclaré perdu depuis ;
 Zuma, genre d'opilions laniatores de la famille des Paranonychidae.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme